Athamanta albanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Arthur Hugh Garfit Alston och Noel Yvri Sandwith. Athamanta albanica ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
albanica